Kandelbach  ist ein Gewässername:

 Kandelbach, Name des Kanzelbachs (zum Neckar bei Ladenburg) im Stadtbereich von Ladenburg, beide Orte im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kandelbach (Kinsach), linker Zufluss der Kinsach bei Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kandelbach, Name des oberen Menscherbaches in Trier, Rheinland-Pfalz
 Kandelbach (Sormitz), linker Zufluss der Sormitz bei Grünau, Stadt Leutenberg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Kandelbach (Strümpfelbach), linker Zufluss des Strümpfelsbachs (zur Wieslauf) nahe dem Hägerhof, Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kandelbächle
 Kandelgraben